Евролига УЛЕБ 2005 — соревнование баскетбольных спортивных клубов среди элитных команд всей Европы. Сезон Евролиги 2004-2005 годов открылся 1 ноября 2004 года матчем «Жальгирис» - «Маккаби» Т-А и закрылся финальной игрой чемпионата 8 мая 2005 года. «Финал четырех» прошёл в Москве, Россия. Второй год подряд победил «Маккаби» Т-А, MVP Финала четырех завоевал Шарунас Ясикявичюс.

Групповой этап

Группа А

Группа Б

Группа Ц

ТОП-16

Группа Д

Группа Е

Группа Ф

Группа Ж

1/4 финала

Пара 1

Пара 2

Пара 3

Пара 4

Финал четырех 

MVP Регулярного сезона
  Энтони Паркер
MVP Финала четырех
  Шарунас Ясикявичюс

Победитель 

2004 год в баскетболе
2005 год в баскетболе
Евролига